Научно-исследовательский парк Китакюсю () — расположенный в районе Вакамацу (и частично в Яхатаниси) города Китакюсю (префектура Фукуока) комплекс высших учебных заведений, исследовательских институтов и исследовательских компаний-разработчиков, созданный с целью стать одним из ведущих центров академических исследований в Азии, используя как преимущество своё географическое положение и опыт сотрудничества в технологической сфере с другими азиатскими центрами, а также с целью продвижения новых промышленности и технологий для будущих поколений. Продвигает сотрудничество между университетами и частным бизнесом, дизайном систем на кристалле, поощрением инициатив создания региональных кластеров. Имеется своя аспирантура. Сотрудничает с корпорациями вроде Yaskawa Electric Corporation. Занимает 335 гектаров.

Состав

Университеты 
Корпорация национальных университетов Японии:
 Аспирантура наук о жизни и системной инженерии технологического института Кюсю
Корпорация общеобразовательных университетов Японии:
 Аспирантура инженерной экологии университета Китакюсю
Корпорация школ
 Аспирантура информатики, производства и систем университета Васэда
 Аспирантура инженерии, ресурсной переработки и экологической инженерии университета Фукуока

Прочее 
 Стоматологический колледж Кюсю
 Университет гигиены труда и экомедицины
 Университет Кренфилда
 Институт исследования мозга Института физико-химических исследований RIKEN
 Kyushu Human Media Creation Center
 Образовательно-исследовательский центр конструирования микросхем и технических процессов Технологического института Хиросимы.
 Центр по поощрению сотрудничества между университетами и частным бизнесом Фукуокского университета
 Звуковая лаборатория Университета префектуры Кумамото
 Отдел информатики и компьютерных технологий Университета Цинхуа (Китакюсийская лаборатория)
 Китакюскийская лаборатория Шанхайского университета Транспорта
 Китакюсийская лаборатория Международной лаборатории нейробиологии растений Университета Флоренции
 Shikino High-Tech
 Dai Nippon Printing
 Xilinx
 NAGASE & CO.
 Nittetsu Elex
 LOGICAL PRODUCT Corporation
 Yoshikawa RF Systems
 New Japan Radio
 Fuji Electric Systems
 Yoshikawa Kogyo
 AIR STATION HIBIKI

См. также 
 Наукоград
 Инициатива по возрождению Китакюсю
 Промышленная зона Китакюсю

Ссылки 
 Официальный сайт

Экономика Китакюсю
География Китакюсю
Наукограды Японии
Технологический институт Кюсю
Университет Васэда
Университет Китакюсю